Зайон Латиф Уильямсон (; родился 6 июля 2000 года в Солсбери, Северная Каролина, США) — американский профессиональный баскетболист, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации за клуб «Нью-Орлеан Пеликанс». Играет в амплуа тяжёлого форварда. На студенческом уровне выступал за команду университета Дьюка «Дьюк Блю Девилз». Был выбран на драфте НБА 2019 года под общим первым номером.

Студенческая карьера 
Зайон Уильямсон сыграл первый матч за «Дьюк» 15 августа 2018 против баскетбольной команды канадского университета Райерсона. Он сделал дабл-дабл из 29 очков и 13 подборов, а также забил 3 из 4 трёхочковых броска. Перед началом сезона Зайона включили в список претендентов на награды: Приз имени Джона Вудена, Приз Нейсмита лучшему игроку года среди студентов. В первом матче регулярного сезона против Кентукки, сыгранного 6 ноября 2018 года, он за 23 минуты игрового времени набрал 28 очков. В следующей игре сезона против баскетбольной команды военной академии США Уильямсон набрал 27 очков, взял 16 подборов, сделал 6 блок-шотов.. Он стал вторым игроком в истории, на счету которого было по крайне мере 25 очков, 15 подборов, 5 блок-шотов. Впоследствии Зайона признали одновременно игроком и новичком недели конференции ACC.

Официальный телерадиовещатель баскетбольного турнира NCAA 2019 Си-би-эс сделал специальную камеру, которую назвали «Zion Cam», чтобы записывать выступления Уильямсона на протяжении всего турнира. 22 марта он набрал 25 очков в победном матче против «Северная Дакота Стэйт». 24 марта Зайон Уильямсон сделал дабл-дабл 32 очков и 11 подборов в поединке, в котором «Дьюк» был сильнее «Ю Си Эф». В финале Восточного региона на счету Зайона вновь был дабл-дабл из 24 очков и 14 подборов, но его команда проиграла «Мичиган Стэйт» и не вышла в Финал четырёх NCAA 2019. Он стал третьим первокурсником в истории после Кевина Дюранта и Энтони Дэвиса, который одновременно набрал 500 очков, совершил 50 перехватов, сделал 50 блок-шотов в одном сезоне NCAA.
 
15 апреля 2019 года Зайон Уильямсон объявил, что выставляет свою кандидатуру на драфт НБА. 20 июня Уильямсон был выбран на драфте под первым номером командой «Нью-Орлеан Пеликанс».

Профессиональная карьера 
1 июля 2019 года Уильямсон официально подписал контракт с «Нью-Орлеан Пеликанс».. 13 октября 2019 года Уильямсон разорвал мениск во время своей первой предсезонной кампании в качестве игрока команды НБА. 22 января 2020 года Зайон Уильямсон в первый раз сыграл за «Нью-Орлеан Пеликанс», приняв участие в матче против «Сан-Антонио Спёрс». Позже он стал первым подростком в истории НБА, набравшим 20 и более очков в 10 играх подряд. 1 марта 2020 года Уильямсон набрал рекордные для себя на тот момент 35 очков и 7 подборов в проигранном матче против «Лос-Анджелес Лейкерс».

Полностью пропустил сезон 2021/22 из-за травмы.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в колледже

Личная жизнь 
Уильямсон родился в Солсбери, штат Северная Каролина, в семье Лейтифа Уильямсона и Шаронды Сэмпсон. Отец Уильямсона был футбольным защитником в средней школе Майо в Дарлингтоне, штат Южная Каролина. Мать Уильямсона была спринтером в Ливингстоне и стала учителем здоровья и физической культуры в средней школе. Она назвала Уильямсона в честь библейской горы Сион близ Иерусалима, следуя совету своей бабушки, чтобы его имя было "чем-то особенным". Когда Уильямсону исполнилось два года, после смерти его бабушки по материнской линии его семья переехала во Флоренс, штат Южная Каролина. Когда Уильямсону было пять лет, его родители развелись, и его мать вышла замуж за Ли Андерсона, бывшего баскетболиста колледжа Клемсона.

23 июля 2019 года Уильямсон подписал пятилетний контракт на 75 миллионов долларов с брендом Air Jordan. Сделка Уильямсона - вторая по величине сделка новичка в истории, уступающая только сделке Леброна Джеймса на 90 миллионов долларов, подписанной в 2003 году.

13 марта 2020 года Уильямсон пообещал выплатить месячную зарплату всем сотрудникам стадиона Смути-кинг-центр во время приостановки сезона НБА 2019/20, которая была вызвана пандемией коронавирусной инфекции. Он был одним из нескольких баскетбольных звёзд, помогавших работникам арены.

Примечания

Ссылки 
 Duke Blue Devils profile

Баскетболисты США
Игроки «Дьюк Блю Девилз» (баскетбол)
Игроки «Нью-Орлеан Пеликанс»